Чахлов — фамилия. Известные носители:

 Чахлов, Антон Григорьевич (1928—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Чахлов, Владимир Лукьянович (1934—2011) — советский и российский физик. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.